La dénomination château de la Reine Blanche peut désigner plusieurs constructions :
 le château de la Reine Blanche dans le  de Paris ; 
 le château de la Reine Blanche à Provins ;
 le château de la Reine Blanche à Coye-la-Forêt (Oise) ; 
 le château de la Reine Blanche à Asnières-sur-Oise (Val-d'Oise) ;
 le château de la Reine Blanche à Léry (Eure) (bâtiment perdu) ;
 le château de la Reine Blanche au Mesnil-Lieubray (Seine-Maritime).

Voir aussi 
 Rue de la Reine-Blanche à Paris.
 La Reine blanche, film de Jean-Loup Hubert sorti en 1991.

Notes et références

Article connexe 
 Reine Blanche
 Blanche de France

Reine Blanche